Presura puede referirse a:

 presura, una antigua forma de repoblación; o
 el nombre común de la hierba anual Galium aparine.